Філіпп Кольшрайбер (, 16 жовтня 1983) — німецький тенісист. 

Кольшрайбер виступає в змаганнях професіоналів з 2001 року, і за свою кар'єру станом на червень 2012 року, виграв шість парних турнірів та 4 одиночні. 2007 року він переміг у Monte-Carlo Masters, що стало першою звитягою німецького теністиста в турнірі після Міхаеля Штіха, який вигравав його в 1994.

Серед турнірів Великого шолома найбільший успіх Кольшрайбера припадає на Вімблдонський турнір 2012.

Зовнішні посилання 

Досьє на сайті ITF 

Німецькі тенісисти

Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2020
Уродженці Аугсбурга
Тенісисти на Кубку Гопмана